Mathilde Maria Josepha Anna Xaveria van Saksen (Bamberg, 17 januari 1936 – 18 maart 2018) was een lid van het huis Wettin en een kleindochter van de laatste regerend vorst van Saksen, Frederik August III van Saksen.

Zij was de jongste dochter van Frederik Christiaan van Saksen en Elisabeth Helene von Thurn und Taxis en een jongere zus van Maria Emanuel van Saksen, hoofd van het huis Wettin 1968-2012.

Zelf trouwde ze op 15 oktober 1968 met Johan Hendrik van Saksen-Coburg-Gotha. Het paar kreeg een zoon, Johannes, die in 1987 omkwam bij een ski-ongeluk. In 1995 scheidden prinses Mathilde en prins Johan.

Huis Wettin